Щеулов — фамилия; имеет женскую форму Щеулова.
 Щеулов, Василий Петрович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Щеулов, Виктор Иванович — российский военный и учёный, генерал-майор, лауреат Ленинской премии.